Arthur Schlesinger Sr. (1888-1965), storico statunitense
Arthur Schlesinger Jr. (1917-2007), il figlio, storico statunitense